Вашингтон Нэшионалс () — профессиональный бейсбольный клуб, выступающий в Главной лиге бейсбола (МЛБ). Клуб был основан в 1969 году.

Статистика

Ссылки 
 Официальный сайт команды 

Клубы МЛБ